Кубок Футбольной лиги 1964/65 () стал пятым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл со 2 сентября 1964 года по 15 мая 1965 года.

Победу в турнире одержал «Челси», обыгравший «Лестер Сити», по сумме двух финальных матчей со счётом 3:2.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

 «Челси» одержал победу со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 
 Результаты матчей на сайте EnglishFootballLeagueTables.co.uk 

1964